Takahashi kan som auktorsförkortning betyda:

 Kozo Takahashi
 Ryoichi Takahashi
 Tetsumi Takahashi
 Yoko Takahashi

Robotskapade auktorsförkortningar